Mate Restu steht für:

 Mate Restu, Kampfname von Abrão José Freitas, osttimoresischer Politiker (PLP)
 Mate Restu (Vila Verde), Aldeia in Vila Verde (Dili), Osttimor